Oberfeichten ist der Name folgender Orte:

 Oberfeichten (Simbach), Ortsteil von Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Oberfeichten (Gemeinde Steinbach), Ortschaft von Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterfeichten